Weak (AJR)
 Weak (Melanie C), een single uit 2011 van de Britse zangeres Melanie C
 Weak (Skunk Anansie), een single uit 1996 van de Britse band Skunk Anansie
 Weak (SWV), een single uit 1993 van de Amerikaanse meidengroep SWV